Amy Williams (1872-1969) – tennista statunitense
 Amy Williams (1982) – skeletonista britannica
 Amy Williams (1986) – rugbista a 15 neozelandese